Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2014 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Kristina Mladenovic in Daniel Nestor sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Anna-Lena Grönefeld /  Alexander Peya (drugi krog)
  Katarina Srebotnik /  Rohan Bopanna (četrtfinale)
  Liezel Huber /  Marcelo Melo (prvi krog)
  Andrea Hlaváčková /  Maks Mirni (drugi krog)

<ol start="5">
  Anabel Medina Garrigues /  Bruno Soares ''(četrtfinale)
  Sania Mirza /  Horia Tecău ''(finale)
  Květa Peschke /  Marcin Matkowski ''(drugi krog)
  Jelena Vesnina  /  Mahesh Bhupathi ''(drugi krog)

Rezultati

Legenda

Zaključni boji

Zgornji del 
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Četrtfinale
| RD4=Polfinale

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= A-L Grönefeld  A Peya
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7<sup>7
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= V Duševina  J-J Rojer
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=6<sup>5
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Alt
| RD1-team03= A Rosolska  J Brunström
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= J Zheng  S Lipsky
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Alt
| RD1-team05= L Hradecká  M Emmrich
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6<sup>5
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= A Spears  D Inglot
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7<sup>7
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= C Black  J Murray
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=5
| RD1-team08=  B Soares
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= L Huber  M Melo
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= L Raymond  M Fyrstenberg
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= S Hsieh  R Klaasen
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= K Mladenovic  D Nestor
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=
 
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= A Tomljanović  J Duckworth
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=[7]
| RD1-seed14=
| RD1-team14= D Hantuchová  L Paes
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=[10]

| RD1-seed15=
| RD1-team15= A Parra Santonja  D Marrero
| RD1-score15-1=7<sup>7
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=[5]
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= E Vesnina  M Bhupathi
| RD1-score16-1=6<sup>3
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=[10]

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= A-L Grönefeld  A Peya
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6<sup>5
| RD2-score01-3=[5]
| RD2-seed02=
| RD2-team02= J Zheng  S Lipsky
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=7<sup>7
| RD2-score02-3=[10]

| RD2-seed03=
| RD2-team03= A Spears  D Inglot
| RD2-score03-1=7<sup>7
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=[8]
| RD2-seed04=5
| RD2-team04=  B Soares
| RD2-score04-1=6<sup>5
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=[10]

| RD2-seed05=
| RD2-team05= L Raymond  M Fyrstenberg
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= K Mladenovic  D Nestor
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= D Hantuchová  L Paes
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3=[10]
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= E Vesnina  M Bhupathi
| RD2-score08-1=0
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=[6]

| RD3-seed01=
| RD3-team01= J Zheng  S Lipsky
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=[10]
| RD3-seed02=5
| RD3-team02=  B Soares
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=[7]

| RD3-seed03=
| RD3-team03= K Mladenovic  D Nestor
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02=

Spodnji del 

Mešane dvojice
2014